Lone Survivor (englisch einsamer Überlebender) steht für:

 Lone Survivor (Buch), Tatsachenbericht von Marcus Luttrell und Patrick Robinson (2007)
 Lone Survivor (Computerspiel), Computerspiel (2012)
 Lone Survivor (Film), US-amerikanischer Film von Peter Berg (2013)

Siehe auch:
 Sole Survivor